Mingala kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Mingala (subprefektur), Basse-Kotto,

Storbritannien 

 Mingulay, ö, Skottland, Eilean Siar, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar